Bruggmann ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Bruggmann (1889–1967), Schweizer Diplomat 
 Edmund Bruggmann (1943–2014), Schweizer Skirennläufer
 Heidi Bruggmann (1936–2017), Schweizer Akkordeonistin und Komponistin
 Jürg Bruggmann (* 1960), Schweizer Radrennfahrer 
 Karl Bruggmann (1935–2022), Schweizer Ringer
 Lisel Bruggmann (1900–1973), Schweizer Kommunistin und Gewerkschafterin
 Silvia Bruggmann (* 1978), Schweizer Eishockeyspielerin

Siehe auch:
 Brugman
 Brugmann
 Brugmans
 Brügmann
 Bruckmann